Wykaz chronologiczny spotkań reprezentacji Polski w hokeju na lodzie mężczyzn z reprezentacjami innych państw (stan na 13 lutego 2023).

Zestawienie nie uwzględnia meczów z drużynami klubowymi, młodzieżowymi i drugimi reprezentacjami krajów oraz spotkań sparingowych nie uznanych za oficjalne.

Polska – Australia

Polska – Austria

Polska – Belgia

Polska – Białoruś

Polska – Bułgaria

Polska – Chiny

Polska – Chorwacja

Polska – Czechosłowacja  

¤ Walkower z wyniku 1:7

Polska – Czechy

Polska – Dania

Polska – Estonia

Polska – Finlandia

Polska – Francja  

* – walkower z wyniku 6:2

Polska – Hiszpania

Polska – Holandia  
Nur-Sułtan

Polska – Japonia

Polska – Jugosławia

Polska – Kanada

Polska – Kazachstan

Polska – Korea Południowa

Polska – Litwa

Polska – Łotwa  

W trakcie turniejów towarzyskich w 2021 Polska rozgrywała mecze z kadrami Łotwy: w kwietniu z reprezentacją do lat 20 określaną jako Łotwa B, w listopadzie z kadrą studencką.

Polska – Niemcy Zachodnie

Polska – NRD

Polska – Niemcy

Polska – Norwegia

Polska – Rumunia

Polska – Serbia

Polska – Słowacja

Polska – Słowenia

Polska – Stany Zjednoczone

Polska – Szwajcaria

Polska – Szwecja  

¤ W rozegranym meczu padł wynik 1:4 dla Szwecji. Po przeprowadzonej kontroli antydopingowej i stwierdzeniu użycia niedozwolonych substancji (efedryna) przez zawodnika Szwecji, Ula Nillsona, wynik został zweryfikowany jako walkower na korzyść Polski 5:0.

Polska – Ukraina

Polska – Węgry

Polska – Wielka Brytania

Polska – Włochy

Polska – ZSRR

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Lista oficjalnych spotkań reprezentacji Polski na stronie nationalteamsoficehockey.com

Zobacz też 
 Bilans reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie mężczyzn